Sibilla Libica, una delle sibille
Sibilla Libica (Michelangelo)